Cassida panzeri — жук подсемейства щитовок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается в палеарктическом регионе до восточной Японии (Хонсю).

Экология и местообитания 
Кормовые растения — астровые (Asteraceae): лопух большой или репейник (Arctium lappa), Cirsium vulgare, бодяк обыкновенный (Cirsium arvense), козелец низкий (Scorzonera humilis), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) и козлобородник луговой (Tragopogon pratensis).

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych
 Щитоноска Cassida panzeri Weise, 1907 — автор фото A.Bukejs

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1907 году